Serbo ist der Familienname folgender Personen:

 Rico Serbo (geb. 1940), US-amerikanischer Opernsänger (Tenor)
 Ubaldo Serbo (1924–2001), italienischer Schriftsteller